Я́ковлевская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области России. Административный центр муниципального образования «Заостровское».

География 
Расположена на берегу реки Нюма, впадающей в Северную Двину. Недалеко проходит областная автотрасса Усть-Вага — Ядриха, а через саму деревню проходит дорога, тянущаяся вдоль берега Северной Двины на юг «Тимофеевская — Яковлевская — Сельцо — Вознесенское — Власьевская».

История 
До 1780 года село Яковлевское было центром Заостровской волости Подвинского стана (чети) Важского уезда Архангелогородской губернии, затем — Заостровской волости Шенкурского уезда Архангельской губернии. С конца XVIII по начало XX века село Яковлевское являлось центром Кургоминской волости. В 1881 году в селе Яковлевское Кургоминской волости открылась почтовая станция Заостровье.

Население 

Население деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 310 человек. В 1888 году в 14 деревнях Заостровского прихода проживало 1249 душ обоего пола, в том числе в селе Яковлевском — 333 человека.

См. также 
 Березник
 Рочегда
 Конецгорье
 Тулгас

Литература 
 Озол Л. Ю. «Летопись Двиноважья»
 Невзоров Л. И. «В глухомани»

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Заостровского сельсовета Березниковского (Виноградовского) района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Топографическая карат P-38-51,52. (Лист Сергеевская)
 
 Топографическая карта P-38-052-A,B

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)